Unterbaumgarten steht für:

 Unterbaumgarten (Wien), Katastralgemeinde von Wien
 Unterbaumgarten (Gemeinde Eggerding), Ortsteil von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich